Juy steht für:
 Juy (auch Jiy bzw. Zhiy), Ort im Rayon Yardımlı, Aserbaidschan

Juy ist der Familienname folgender Personen:
 Lucien Juy, französischer Erfinder und Industrieller, siehe Simplex (Komponentenhersteller)

juy steht für:
 Juray (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung